The Faith Healer – cortometraggio del 1911 diretto da Bert Haldane
 The Faith Healer – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Reliance Film Company
 The Faith Healer – cortometraggio del 1913 diretto da O.A.C. Lund
 The Faith Healer – film del 1921 diretto da George Melford